Хелерешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Яна.
 Хелерешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Аврам-Янку.